Singapore – angielska nazwa państwa i miasta Singapur
 Singapore – piosenka zespołu 2 plus 1
 Short Singapore –  brytyjska rozpoznawcza łódź latająca

Zobacz też
 Singapur (ujednoznacznienie)